Biscia – serpente innocuo, del genere Natrix
Biscia – in nautica, intaglio praticato nei madieri per fare fluire liberamente verso il pozzo della pompa di sentina l'acqua che si raccoglie tra un madiere e l'altro
Biscia – elemento araldico
Biscia – città dell'Eritrea
Biscia (Coachwhip) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Passo del Biscia – valico dell'Appennino ligure

Altri progetti